Uferstraße 20 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Uferstraße 20 in Bad Salzuflen, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Salzuflen
 Uferstraße 20 in Ebersbach/Sa., siehe Liste der Kulturdenkmale in Ebersbach/Sa. (M–Z)
 Uferstraße 20 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), R–Z
 Uferstraße 20 in Guben, siehe Liste der Baudenkmale in Guben
 Uferstraße 20 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Nord
 Uferstraße 20 in Marburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Marburg
 Uferstraße 20 (Wuppertal)